Brocklesby je lahko:
 Brocklesby - naselje v Angliji
 HMS Brocklesby - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice